Gavrilovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Gavrilovka (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia